Haramija steht für

Banditen- oder Räuber in Südosteuropa, siehe Haramija

Haramija ist ebenfalls der Nachname von
Dragutin Haramija (1923–2012), jugoslawischer Politiker